Тэлпозиз (устар. Тельпосиз,  — гора гнезда ветров) — главная вершина Северного Урала, находящаяся около условной границы Северного Урала с Приполярным на левом берегу реки Щугор в Республике Коми на территории Национального парка «Югыд ва». Представляет собой двухвершинный горный массив высотой 1617 м.

Сложена кристаллическими сланцами, кварцитовыми песчаниками и конгломератами. На склонах — таёжные леса, выше 500 м — горная тундра.

Этимология 
Встречается несколько вариантов написания оронима — Тельпосиз, Тельпос-Из.
В переводе с языка коми название означает «Гора гнезда ветров» ( — «камень», «гора», «хребет»,  — «гнездо»,  — «ветер»). На русский язык, как правило, переводят просто «Гнездо ветров». Это название образно — район Тельпосиза известен плохой погодой — с вершины горы часто дуют сильные ветры, несущие облака, дождь или снег.

В работах А. Регули эта гора по-ненецки называется Нэ-Хэхэ — «Женщина-идол», «Баба-идол». Мансийское же название — Нэ-Пупыг-Нёр или Нэ-Пупыг-Ур — рассматривается лингвистами как перевод с ненецкого, так как значит «Гора бабы-идола». Э. К. Гофман приводил мансийскую легенду о боге, превратившем в каменного идола женщину, которая во всём противоречила мужу, и запретившем манси подниматься на эту вершину: «если кто осмелится это сделать, то поднимется такая буря, что смельчак как раз полетит в пропасть». Коми, по словам краеведа П. А. Сорокина, также считают, что на вершину Тельпосиза нельзя подниматься, так как в этой горе живёт бог Шуа, или Войпель, бог ветра и холода, который не любит шума и не позволяет людям врываться в своё жилище. На одной из вершин Тельпосиза якобы есть следы громадных ног бога Шуа. Если же Шуа услышит шум проходящих мимо Тельпосиза, то «поднимется страшный ветер, снег, и люди должны погибнуть или же превращаются в камень». Таким образом, легенда предостерегала оленеводов держаться подальше от этой горы.

Некоторые исследователи полагают, что гора Столп, о которой рассказывал русский полководец XV—XVI вв. князь Семён Курбский, — это Тельпосиз, но это предположение труднодоказуемо.

Меридиональную горную цепь, начинающуюся у левого берега реки Щугор и идущую к истоку реки Подчерем, по горе Тельпосиз часто именуют Тельпосской цепью или Тельпосским (Тэлпозским) хребтом, хотя, по свидетельству Е. Д. Сошкиной, коми называют Тэл-Поз-Изом только наиболее высокую северную часть хребта, остальную же зовут Сёд-Из — «Чёрный хребет» ( — чёрный).

Топографические карты

Примечания 

Горные вершины Коми
Горные вершины Урала
Священные горы